Unter Objektbereich versteht man:

 den Anwendungsbereich einer Theorie oder einer Einzelwissenschaft;
 den öffentlich zugänglichen Teil von Gebäuden, siehe: Objektbereich (Architektur).